The Panama Canal – documentario del 1912 prodotto dalla Gaumont Company
The Panama Canal – documentario del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Panama Canal – cortometraggio del 1918 diretto da J.D. Leventhal